Point of Entry е седми студиен албум на британската хевиметъл група Judas Priest, издаден на 26 февруари 1981 г. През 1980 г., благодарение на успеха на „British Steel“ групата си осигурява радио излъчвания. Така с Point of Entry групата се ориентира към едно по-комерсиално звучене, което би трябвало радио станциите да пускат в ефира си. В резултат от по-шумното звучене, много фенове не одобряват албумът.

От този албум са издадени три сингъла – „Heading Out to the Highway“, „Don't Go“ и „Hot Rockin'“. Албумът е ремастериран през 2001 г., като са включени две бонус песни – лайф на „Desert Plains“ и „Thunder Road“.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Дейв Холънд – барабани

Песни 
Всички песни са написани от Роб Халфорд, Кенет Даунинг и Глен Типтън.

2001 Бонус песни 
 „Thunder Road“ (Халфорд, Типтън) – 5:12
 „Desert Plains“ (лайф) – 5:03

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1981 година